El término platina puede referirse:
 al platino, metal de transición;
 a la platina, la base plana, de vidrio, donde se colocan las preparaciones para su observación en el microscopio; con el ajuste macrométrico se puede subir y bajar hasta conseguir un enfoque óptimo;
 a la platina, una placa de metal plana; hoja de acero comercial;
 a una pletina, un dispositivo de reproducción de casetes de audio;
 a Platina, un municipio del estado brasileño de São Paulo;
 a "Platina", una canción de la cantante japonesa Maaya Sakamoto, producida por Yōko Kanno.